

Населені пункти та їхні частини
 Немчин — село в гміні Чарна-Білостоцька Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Немчин — село в гміні Дамаславек Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Немчин — лісова осада в гміні Чарна-Білостоцька Білостоцького повіту Підляського воєводства

Примітки